L'édition 2019 du tournoi de tennis de Marseille se déroule du 18 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Stéfanos Tsitsipás remporte l'épreuve en simple, Jérémy Chardy et Fabrice Martin celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien Matthew Ebden, des Britanniques Kyle Edmund et Andy Murray, des Français Pierre-Hugues Herbert et Gaël Monfils, du Hongrois Márton Fucsovics, du Russe Karen Khachanov et du Sud-Coréen Chung Hyeon. Ils sont respectivement remplacés par Denis Kudla, Peter Gojowczyk, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz, Grégoire Barrère, Jiří Veselý, Ernests Gulbis et Serhiy Stakhovsky.

Pendant le tournoi 
Le lucky loser Serhiy Stakhovsky se retrouve confronté au  tour du tableau principal à Constant Lestienne, contre qui il s'était incliné au dernier tour des qualifications. L'Ukrainien prend sa revanche et élimine le Français.

Repêché des qualifications à la suite du forfait de Gaël Monfils, Grégoire Barrère signe la première victoire de sa carrière sur le circuit ATP en battant au  tour Jiří Veselý.

Le Français Ugo Humbert se qualifie pour la première fois de sa carrière en 1/2 finale d'un tournoi ATP après avoir notamment battu Borna Ćorić (), son premier top 15.

Lauréats 
Stéfanos Tsitsipás remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Mikhail Kukushkin.

En double, Jérémy Chardy et Fabrice Martin décrochent leur  titre ensemble en écartant en finale Ben McLachlan et Matwé Middelkoop. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Marseille
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2019
Marseille
Tennis en France en 2019
Tennis en février 2019
Sport en France en février 2019